Жуа́н Мануэ́л Не́веш Виржи́ния (; 10 октября 1999 года, Фару, Португалия) — португальский футболист, вратарь английского клуба «Эвертон», выступающий на правах аренды за нидерландский «Камбюр».

Клубная карьера 
Виржиния — воспитанник лиссабонской «Бенфики». В 2015 году его заметили скауты лондонского «Арсенала» и пригласили в команду.

Летом 2018 года Виржиния перешёл в «Эвертон». Сумма трансфера составила 1 млн евро. Через год для получения игровой практики Жуан на правах аренды перешёл в «Рединг». 3 августа 2019 года в матче против «Шеффилд Уэнсдей» он дебютировал в Чемпионшипе. В январе 2020 года вернулся в «Эвертон».

16 сентября 2020 года дебютировал в основном составе «Эвертона» в матче Кубка лиги против «Солфорд Сити» и оставил свои ворота в неприкосновенности (3:0). 13 марта 2021 года состоялся дебют Виржинии в АПЛ: португалец в конце первого тайма вышел на замену получившему травму Джордану Пикфорду в игре с «Бернли». «Эвертон» уступил со счётом 1:2, однако оба гола были пропущены ещё до выхода на поле Виржинии.

24 августа 2021 года на правах годичной аренды перешёл в клуб «Спортинг» из Лиссабона. В сезоне 2021/22 в основном являлся запасным вратарём «Спортинга» и суммарно провёл во всех турнирах восемь матчей, в которых пропустил семь голов. В составе лиссабонской команды стал обладателем Кубка португальской лиги.

В июле 2022 года был на сезон арендован нидерландским клубом «Камбюр».

Карьера в сборной 
В 2016 году в составе юношской сборной Португалии Виржиния завоевал золотые медали юношеского чемпионата Европы в Азербайджане. На турнире он был вторым вратарем, и ни разу не вышел на поле.

В 2018 году в юношеской сборной Португалии Виржиния стал победетелем юношеского чемпионата Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины и Италии.

Статистика выступлений

Клубная

Достижения

Командные 
 Сборная Португалии (до 17 лет)
 Чемпион Европы среди игроков до 17 лет: 2016

 Сборная Португалии (до 19 лет)
 Чемпион Европы среди игроков до 19 лет: 2018

 «Спортинг» Лиссабон
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Камбюр»